St. Augustine Catholic Church oder St. Augustine’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Augustine Catholic Church (Grayson Springs, Kentucky), NRHP-ID 89000259
 St. Augustine Catholic Church (Minster, Ohio), NRHP-ID 79003457

 St. Augustine’s Catholic Church (Nevada), NRHP-ID 03000758
 St. Augustine’s Catholic Church (Ohio), NRHP-ID 82003593
 St. Augustine’s Catholic Church (Pennsylvania), NRHP-ID 76001670

Siehe auch:
 St. Augustine Catholic Church and Cemetery